Юрий Шаповалов:
 Шаповалов, Юрий Анатольевич (род. 1973) — украинский депутат Верховной Рады 7 созыва.
 Шаповалов, Юрий Борисович (род. 1943) — российский геолог, член-корреспондент РАН.
 Шаповалов, Юрий Николаевич (1929—1981) — советский учёный-медик, основатель школы гистологов и эмбриологов.